Gabriel García puede referirse a:

 Gabriel García-Badell (1936-1994), escritor español;
 Gabriel García de la Torre "Gabri" (1978-), futbolista español (durante 1999-2012);
 Gabriel García Hernández "Gaby" (1974-), futbolista mexicano (durante 1993-2002);
 Gabriel García Maroto (1889-1969), pintor, impresor y escritor español de la Generación del 27;
 Gabriel García Márquez (1927-2014), novelista y periodista colombiano;
 Gabriel García Moreno (1821-1875), presidente de Ecuador (durante varios mandatos);
 Gabriel García Moreno (1897-1943), cineasta y productor mexicano;
 Gabriel García Reyes "Gabo", futbolista uruguayo;
 Gabriel García Tassara (1817-1875), escritor y político español.